Константи́н Константи́нович Перву́хин (, Харьков — , Москва) — украинский и русский пейзажный живописец импрессионист, иллюстратор, фотограф, член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей Союза русских художников.

Биография 

Родился в Харькове, в семье уездного чиновника межевой канцелярии Первухина Константина Павловича. Брат — писатель Михаил Первухин.

Первоначальное художественное образование получил в реальном училище у Д. И. Безперчего.

По окончании реального училища с 1884 по 1885 год учился в харьковской рисовальной школе М. Д. Раевской-Ивановой.

С 1885 года жил в Санкт-Петербурге, брал частные уроки у И. Е. Репина, с 1886 по 1887 год вольнослушатель Императорской Академии художеств, мастерская адъюнкт-профессора Академии П. П. Чистякова.

С 1887 года экспонент Товарищества передвижных художественных выставок, 2 марта 1899 года принят в члены Товарищества. Картины «Осень на исходе» (1887), «Зимний вечер» (1888) были приобретены у автора П. М. Третьяковым.

В 1902 году переезжает в Москву. С 1902 по 1912 год преподаватель Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища.

С 1901 года экспонент выставок «36-ти художников». В 1903 году Первухин, подписав вместе с А. М. Васнецовым, С. В. Ивановым, А. Е. Архиповым, С. А. Виноградовым, А. С. Степановым и И. С. Остроуховым заявление о выходе из Товарищества передвижных художественных выставок, становится одним из учредителей Союза русских художников.

В качестве иллюстратора сотрудничал с журналами «Ежегодник императорских театров», «Живописное обозрение стран света», «Всемирная иллюстрация», «Новь». Увлекался фотографией, 27 октября 1910 принят в члены Русского Фотографического общества в Москве.

Скончался в 1915 году в Москве. Похоронен на Донском кладбище.

Библиография

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Похоронен на участке №1b Новое Донское кладбище в Москве 

Художники-пейзажисты Российской империи
Художники России XIX века
Художники России XX века
Передвижники
Союз русских художников
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Похороненные на Донском кладбище